LAK puede referirse a:
 Lak, un grupo étnico de Papúa Nueva Guinea. 
 Kip, la moneda de Laos, en su código ISO 4217.
 Aeropuerto de Aklavik (Canadá), en su código IATA.
 Langile Abertzale Komiteak, organización sindical vasca ya desaparecida.